
Краса́вка — многозначный термин.

В биологии 
 Красавка () — род растений семейства Паслёновые.
 Журавль-красавка () — птица семейства журавлей.

В географии 
 Красавка — посёлок в Могочинском районе Забайкальского края.
 Красавка — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Красавка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Красавка — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Красавка — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Красавка — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Красавка — железнодорожный разъезд в Аткарском районе Саратовской области.
 Красавка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Красавка — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Красавка (приток Елани) — река в Саратовской области.
 Красавка (приток Свапы) — река в Курской области.
 Красавка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги в Аткарском районе Саратовской области.